Turks voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Turks voetbalelftal onder 16 (vrouwen)